Andreas hace referencia a varios artículos

Véase:

Antroponimia
Andreas (médico), s.III AEC.
Andreas Baader, integrante de la RAF (Rote Armee Fraktion) alemán.
Andreas Constantinou, futbolista chipriota.
Andreas Hofer, nacionalista tirolés.
Andreas Johansson, futbolista sueco.
Andreas Martens, autor belga de historietas.
Andreas Scholl, contratenor alemán.
Andreas Silbermann, constructor de órganos.
Andreas Vesalio, anatomista y fisiólogo belga.

Nombres masculinos